Gabriel Martin peut désigner :
 Gabriel Martin (1842-1922), artiste peintre français ;
 Gabriel Martin (1880-1962), médecin et homme politique français.